Бабамурат Турдимуратов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1909 году на территории нынешнего  Сурхандарьинской области Узбекистана. Член КПСС с 1945 года.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925—1971 гг. — крестьянин, издольщик, колхозник, председатель колхоза «Коммунизм» Шаартузского района Таджикской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1965 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 6-го и 7-го созывов.

Умер в 1993 году.

Ссылки 
 Турдимуродов Бобомурод // Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷилди VII. — Душанбе, 1987. — С. 447.

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 7-го созыва